У́лица Ка́рла Ма́ркса (бывшая Заболотная) — улица Вологды. Начинается от улицы Чернышевского, пересекает улицы Комсомольская, Добролюбова, Самойло, Мудрова, Саммера, Гиляровского, Фрязиновская, Северная, Разина, Пугачёва, и заканчивается за пересечением с улицей Лесобиржа, на берегу реки Вологда. В районе домов 87-91 параллельна сама себе.

Название 

Улица названа в честь немецкого философа, социолога, экономиста, писателя, политического журналиста и общественного деятеля Карла Маркса. Автор таких работ как «Манифест коммунистической партии» и «Капитал».

История 
Название улицы Карла Маркса присвоено бывшей Заболотной улице 16 декабря 1959 года. Название Заболотной улицы исходило из того, что по правую сторону улицы было непроходимое болото и сама улица заросла кустарником ивняка, брусничником и покрыта слоем мха. Начало строительства на улице возникло в 1937 году, первым был построен Дом крестьянина, а затем строились жилые дома «Заготзерна», облпотребсоюза, Коопинсоюза, промкооперации, связи, треста животноводческих совхозов и ряда других предприятий. Одновременно строились и частные жилые дома, последовательно строились производственные и торговые предприятия.

В 1956 году вдоль Заболотной улицы (ныне Карла Маркса) на месте непроходимого болота по инициативе группы пенсионеров основан Заречный парк, который 17 февраля 1965 года решением Вологодского облисполкома был переименован в Парк ветеранов труда. На площади 10 гектаров, установлен для детей и взрослых ряд совершенных аттракционов, построена летняя эстрада, читальный павильон, танцевальная площадка и много других приспособлений для детей дошкольного и школьного возраста. Администрацией парка продолжается дальнейшее благоустройство парка Ветеранов труда.

В 2004 году на улице Карла Маркса был открыт один из первых супермаркетов Макси, в 2006 году открыт ТЦ «Апельсин»

В 2009 году проект крупной застройки в микрорайоне Разинский и на улице Карла Маркса в Вологде представили журналистам городские власти. С того же года началась активная застройка улицы 10 и 11-этажнами жилыми зданиями.

В 2015 году улица Карла Маркса на участке от Северной улицы до Фрязиновской улицы была капитально отремонтирована, стала четырёхполосной. 25 августа 2015 года на участке улицы в микрорайоне Фрязиново пущен общественный транспорт.

Здания и сооружения

По нечётной стороне

По чётной стороне

Примечания 

Вологда
Улицы Вологды